1985/86 was het 75ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de 1. Division, daaronder was de 2. Division. Na het eerste deel van het seizoen speelden de acht besten van de eerste klasse een play-off om de kampioen aan te duiden. De vier laatsten speelden met de vier eersten uit de tweede klasse een play-off waarbij de vier eersten het volgende seizoen in de hoogste klasse speelden. De laatste acht van de tweede klasse speelden een play-off waarbij de laatste drie degradeerden naar de derde klasse (Regionalliga).

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Landesliga's uit Kärnten, Oberösterreich en Steiermark.

1. Division

Uitslagen reguliere competitie

Eindstanden

Uitslagen play-offs kampioenschap

(K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar 

Kampioenenploeg Austria: Franz Wohlfahrt, Anton Resch - Erich Obermayer, Johann Dihanich, Robert Frind, Josef Degeorgi, Josef Heiling - Ewald Türmer, Dzemal Mustedanagic, Herbert Prohaska, Ernst Baumeister - Alfred Drabits, Tibor Nyilasi, Anton Polster, Gerhard Steinkogler, Friedrich Drazan, Tino Jessenitschnig, Djordje Marianovic, Gerald Glatzmayer, Hans-Peter Frühwirth, Peter Artner, Anton Pfeffer - Trainer: Hermann Stessl

Promotie naar 2. Division 

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1985/86